An Artist's Dream – cortometraggio del 1900 diretto da Edwin S. Porter
An Artist's Dream – cortometraggio del 1906 prodotto dalla Pathé Frères